McIlveen ist der Familienname folgender Personen:

Charles McIlveen (1919–2007), kanadischer Mediziner und Politiker
Charles A. McIlveen (1910–1972), kanadischer Politiker
David McIlveen (* 1981), nordirischer Politiker
Michelle McIlveen, nordirische Politikerin